FRC est un sigle qui peut signifier :

associations
 Fédération romande des consommateurs, une association de consommateurs basée en Suisse romande ;
 Fédération pour la recherche sur le cerveau, une association soutenant la recherche sur le cerveau ;
 French Rowing Class, une association française qui développe des programmes de formation d'aviron ;

autres
 Family Records Centre, un centre de recherche britannique pour la généalogie ;
 Fonds de régulation et de contrôle café-cacao, une structure créée dans le cadre de la régulation financière et du contrôle des opérations d'exportation du café et du cacao de Côte d'Ivoire ;
 fiche de renseignements complémentaires, une fiche contenant des informations sur un sujet qui viennent compléter celles qu'on avait déjà.

FRC est un code qui peut signifier :
 français cadien, une langue selon le code ISO 639-3.